Desa Mulyadadi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Mulyadadi (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 108,75), Jawa Tengah, 
 Desa Mulyadadi (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 108,76), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar